Kukës (prefectuur), een prefectuur in Albanië
 Kukës (district), een district in de gelijknamige prefectuur
 Kukës (gemeente), een gemeente in dit district en de hoofdstad daarvan en van de prefectuur